David Frankel ist der Name folgender Personen:

* David Frankel (* 1959), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 David Frankel (Archäologe), australischer Archäologe 
 David Frankel (Unternehmer) (* 1970), südafrikanischer Internetunternehmer
 David S. Frankel (* 1950),  US-amerikanischer Informationstechnologieexperte